Международный аэропорт Александрия ()  — гражданский аэропорт в Египте, расположенный в 7 км юго-восточнее центра города Александрия.

Пассажирооборот аэропорта составляет более 1,1 млн пассажиров в год (2009).

Рейсы 
Аэропорт принимает международные рейсы из следующих стран:
 Ливия
 Судан
 Марокко
 Иордания
 Ливан
 Турция
 Саудовская Аравия
 Кувейт
 Бахрейн
 Катар
 ОАЭ

Аэропорты Египта
Аэропорт